

Гіброн — місто, штат Коннектикут
 Гіброн — місто, штат Індіана
 Гіброн — місто, штат Мен
 Гіброн — місто, штат Меріленд
 Гіброн — місто, штат Небраска
 Гіброн — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гіброн — місто, штат Нью-Йорк
 Гіброн — місто, штат Північна Дакота
 Гіброн — місто, штат Техас
 Гіброн — місто, штат Вісконсин
 Гіброн — селище, штат Іллінойс
 Гіброн — селище, штат Огайо
 Гіброн Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія
 Гіброн — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Гіброн — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Гіброн — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Хеврон